Генрих Штейнер:

 Штайнер, Генрих (1841—1889) — швейцарский филолог.
 Штайнер, Генрих (1903—1982) — немецкий дирижёр, брат Адольфа и Вилли Штайнеров.
 Штейнер, Генрих (1911—2009) — немецкий художник.